

Дати на турнето 

Музикални турнета от 1993 година
Майкъл Джаксън